Austria:
 Schwechat – miasto w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Wien-Umgebung
 Schwechat – rzeka, dopływ Dunaju

Inne:
 SV Schwechat – klub piłki nożnnej

Zobacz też:
 Wiedeń-Schwechat